Die 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1993 in Birmingham, England in der National Indoor Arena statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Qualifikation 
  Ong Ewe Hock –  Petr Báša: 15-4, 15-2
  Peter Bush –  Jasen Borisov: 15-8, 15-1
  Steven Yates –  Enrique Parrales: 15-1, 15-2
  Chan Kin Ngai –  Michael Keck: 10-15, 15-1, 15-4
  Jens Olsson –  Bojan Strah: 15-0, 15-5
  Hideaki Motoyama –  Aleš Babnik: 15-3, 15-1
  Luis Lopezllera –  Kenneth Vella: 15-1, 15-0
  Pullela Gopichand –  Todor Velkov: 15-6, 15-6
  Sompol Kukasemkij –  Nick Hall: 15-7, 15-10
  Thomas Wapp –  Morteza Validarvi: 15-10, 15-11
  Hannes Fuchs –  Mark Peard: 15-9, 15-1
  David Gilmour –  Murray Hocking: 15-9, 3-15, 15-11
  Mirza Ali Yar Beg –  Kazuhiro Honda: 15-8, 8-15, 18-14
  Kerrin Harrison –  Jean-Frédéric Massias: 15-6, 12-15, 15-2
  Tomas Johansson –  Rajeev Bagga: 17-14, 6-15, 15-8
  Fernando Silva –  Kai Abraham: 15-6, 15-8
  Lee Yong-sun –  Robert Mateusiak: w.o.
  Jeroen van Dijk –  Tamuno Gibson: w.o.
  Steve Butler –  Kevin Scott: 15-6, 15-10
  Oleg Morozevich –  Boris Kessov: 15-8, 15-1
  Andrey Antropov –  Jaimie Dawson: 15-4, 15-8
  Peter Rasmussen –  Pritesh Shah: 15-1, 15-0
  Anders Nielsen –  Luis Antonio Timm: 15-1, 15-0
  Broddi Kristjánsson –  Sergey Melnikov: 16-17, 17-15, 15-4
  Paul Stevenson –  Praveen Kumar: 10-15, 15-9, 15-2
  Oliver Pongratz –  Anil Kaul: 15-11, 15-5
  Dong Jiong –  Jyri Aalto: 15-7, 15-6
  Yasumasa Tsujita –  Bruce Topping: 15-10, 15-10
  Yves de Negri –  Danjuma Fatauchi: w.o.
  Etienne Thobois –  Ramjee B. Shrestha: w.o.
  Peter Espersen –  Miha Vilar: 15-2, 15-1
  Christian Nyffenegger –  Egidijus Jankauskas: 15-1, 15-6
  Pan Teng –  Ricardo Fernandes: 15-1, 15-6
  He Tim –  Mikhail Korshuk: 15-3, 15-2
  Fumihiko Machida –  Miha Košnik: 15-3, 15-7
  Wong Wai Lap –  Michael Watt: 15-4, 15-4
  George Thomas –  Kevin Han: 15-5, 15-7
  Dariusz Karczmarczyk –  Viktor Serralde: w.o.
  Peter Knowles –  David Humble: 12-15, 15-7, 17-15
  Erik Lia –  Mišo Mattias: 15-6, 15-1
  Mansour Shakoori –  Robert Mateusiak: w.o.
  Kenneth Jonassen –  David Cole: 15-5, 15-3
  Fernando de la Torre –  Peter Kreulitsch: 15-4, 15-7
  Patrik Andreasson –  Pang Chen: 18-13, 15-11

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 BWF Resultate

1993 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 1993/Herreneinzel
Weltmeisterschaft 1993